Chuva
Ou ainda:
A Chuva, álbum de Pamela
Miss Sadie Thompson, filme com Rita Hayworth exibido em Portugal como Chuva